«Нефтчала» (; бывш. «Аншад-Петрол») — азербайджанский футбольный клуб. Выступает в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Официальное название — футбольный клуб «Нефтчала». Был основан в 2005 году. Представляет в чемпионате юго-восточный регион Азербайджана, город Нефтечала.

Главным спонсором и владельцем клуба является азербайджано-турецко-малайзийское совместное предприятие «Аншад-Петрол» ООО.

Достижения 
2009 год — бронзовый призёр первенства Азербайджана в Первом Дивизионе.

2013—2014 — серебряный призёр.

2014—2015 — чемпион первого дивизиона.

2015—2016 — чемпион первого дивизиона.

Руководство клуба 
 Вице-президент — Видади Мамедов

Текущий состав 
Сезон 2015/2016 годов.

Примечания

Ссылки 
 Состав команды на сайте www.pfl.az

Нефтечалинский район